Вилхелм од Хесена (Biebrich, 24. децембар 1787 - Копенхаген, 5. септембар 1867) је био син Фридрих од Хесен-Касела и Каролина од Насау-Узингена.

Породично стабло 

Рођени 1787.
Умрли 1867.
Династија Хесен